Pafawag 6B – seria członów silnikowych produkcji Pafawag z którego zestawiane były elektryczne zespoły trakcyjne serii:
 EN57
 EN71
 ED72
 ED73

Człony 6B mają także inne odmiany – np. 6Bt, 6Bs, 6Bh, itp.